Васили́сник, или Васили́стник () — род многолетних растений семейства .

Объём рода, по разным данным, от 120 до 200 видов. В таксономии границы этого рода определяются с трудом, и требуется дальнейшее исследование для их уточнения.

Название 
Научное название  происходит от  (таликтрон) — название какого-то лекарственного растения у Диоскорида.

Русское название происходит от распространённого в прошлом русского женского имени Василиса (в старых травни­ках василисник жёлтый носит название «василиса-трава»); семантика этого названия туманна. Написание «василистник» неверно, так как сочетает «лист» с бессмысленным «васи».

Ботаническое описание 

Это многолетние растения, высотой от 0,05 до 2,5 м. Самый миниатюрный василистник — василистник альпийский, произрастающий в тундрах и на альпийских лугах, высотой от 5 до 20 см. Стебли равномерно облиственные или голые, при этом листья сосредоточены у основания стебля.

Корни крупные, ветвистые.

Листья очерёдные, простые или дважды, трижды, четырежды перистые.

Цветки — с многочисленными длинными тычинками, белого, жёлтого, розового или светло-сиреневого цвета, собраны иногда в очень плотные, иногда в рыхлые соцветия, простую или ветвистую кисть или метёлку. Нектарники у многих представителей отсутствуют. Пестики, как и тычинки, присутствуют в неопределённом числе, но их, как правило, меньше. У некоторых видов, например, , , чашечки большие, ярко окрашены, но чаще всего они мелкие, поникающие сразу после распускания или вскоре после него.

Формула цветка: .

Плод — многоорешек. Плодики сидячие или на ножке с остающимся в виде носика столбиком. Семена крупные, продолговатые. В 1 г до 650 семян.

Распространение 
Распространены повсеместно по большей части Северного полушария, а также встречаются на юге Африки. Больше всего видов встречается в регионах с умеренным климатом: на территории бывшего СССР произрастает 19 видов, на Алтае встречается 7 видов, в Северной Америке — 22 вида. Василистник альпийский широко распространён на территории российской Арктики, встречаются там и некоторые другие виды василистников.

Василистники растут по всей лесной зоне: на полянах, опушках, в разреженных лесах, по берегам рек.

Химический состав 
В траве и корнях найдены алкалоиды.

Использование человеком 
Многие виды василистника используются в народной медицине и декоративном садоводстве.

Экология 
Василистник поедается некоторыми видами бабочек, например, совками. Так как василистник теневое растение, то при выращивании он требует полива в сухую погоду, при отсутствии полива на него может напасть тля.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 157 видов:

  — Северная Европа, Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток, Гималаи, Монголия, Северная Америка
  — Европейская часть России, Средняя и Южная Европа, Балканы, Малая Азия
  — Гималаи
  — Северная Америка
  — Западный Китай
  — Северная Америка
 
 
  — умеренная зона Евразии
 
  — Евразия
 
  — европейская часть России, Средняя и Западная Европа, Средиземноморье, Балканы, Малая Азия
  — Евразия, Северная Америка
  — Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия, Китай, Монголия, Япония
 
 
  — Корея, Япония
  — Украина, Белоруссия, европейская часть России, Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия
 
 
  — юго-запад Франции, Испания, Япония, Китай

В базе данных The Plant List вид  признан синонимом вида .

Примечания

Литература 

  
  — УДК 582.683.2 (470.1/6)

Ссылки 
 Энциклопедия декоративных садовых растений: василистник 
 Василистник  на agbina.com 

Лютиковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Африки